Aleksandr Vvedenski (priester) (1889-1946), bolsjewistisch Russisch-orthodox priester (Levende Kerk)
 Aleksandr Vvedenski (schrijver) (1904-1941), Russisch schrijver en dichter